— аниме-сериал режиссёров  и Ёсио Куроды, входящий в серию «Театр мировых шедевров». Премьера сериала состоялась в Японии на телеканале Fuji TV 8 января 1989 года. Трансляция продолжалась по 24 декабря 1989 года. Это аниме, состоящее из 41 серии — адаптация классического романа о Питере Пэне Джеймса Мэтью Барри.

Этот сериал был также позднее переведён и выпущен в нескольких странах мира, включая многие страны в Европе, Южной Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. В России демонстрировался по телеканалу «РЕН ТВ» в рубрике «Fox Kids» в 2001-03 годах в виде американской адаптации.

Сюжет 
Всё аниме разделено на две части.
В первой части Питер вместе с друзьями попадают в разные приключения: то пытаются добыть часы из брюха крокодила, то похитят «Весёлого Роджера», то встретят странствующего рыцаря.

Во второй части Питер вместе с друзьями отправляются в путешествие, чтобы найти Динь-Динь. Кроме того, Питер и Венди узнают, что остров "Где-то там" пытается захватить злая ведьма. Она использует для этого Чёрное зеркало. Но зеркало не работает без специального амулета, который похитила внучка ведьмы. Она встречается с Питером и его друзьями, становясь большой подругой Венди. Она прячет амулет у них на «корабле», но его находит енот. Из-за этого его похищает Крюк и надеется выгодно его применить, так как тоже хочет использовать зеркало. Сам Питер пытается отыскать Белое зеркало, которое спрятано в лабиринте.

Персонажи 
Питер Пэн — главный герой сериала.
Сэйю: Норико Хидака

Венди Мойра Анджела Дарлинг — Старшая сестра двоих братьев Джона и Майкла.
Сэйю: Наоко Матцуи

Джон Дарлинг — Старший из братьев Венди, влюблён в Тигровую Лилию.
Сэйю: Ктоко Хамура

Майкл Дарлинг — Младший из братьев Венди, необычайно храбрый для своего возраста.
Сэйю: Юрико Фучизаки

Принцесса Луна — Могущественная принцесса света, у неё есть тёмное и могучее альтер эго, которое она скрывает.
Сэйю: Мария Кавамура

Динь-Динь — Маленькая фея и компаньон Питера в его приключениях, не любит Венди и всё время пытается избавиться от неё. Под конец сериала просит прощения у Венди.
Сэйю: Суми Симамото

Тигровая Лилия — Дочь вождя индейцев, в которую влюбляется Джон.
Сэйю: Мария Кавамура

Потерянные мальчики 
Нибз — Потерявшийся мальчик, он является лидером, когда отсутствует Питер.

Кёрли
Сэйю: Юко Митцуда

Чуточка — Один из потерявшийся мальчиков. Он является изобретателем, создавая разные конструкции.
Сэйю: Хироко Эмори

Тутлс — Один из потерявшихся мальчиков.
Сэйю: Кадзу Икура

Список серий

Ссылки 
 

Nippon Animation
Театр мировых шедевров
Мультфильмы о Питере Пэне
Аниме и манга о пиратах